Pere Jorba va ser un organista que va néixer a Terrassa cap al 1617 i va morir a Montserrat el 1647. Es va formar a l'Escolania de Montserrat, on a destacar com alumne de Joan Marquès. Va prendre els hàbits benedictins el 13 de setembre de 1635 i segons sembla, va romandre a Montserrat fins a la seva mort.

Bibliografia 

Emilio, C. (2023). Diccionario de la musica espanola e hispanoamericana / Dictionary of Spanish and Latin American music: Faura - Guataca: 5. Grupo Anaya Comercial.

Organistes catalans